Anne van Bourgondië (1404 – Parijs, 14 november 1432), hertogin van Bedford, was een dochter van Jan zonder Vrees, hertog van Bourgondië en Margaretha van Beieren.

Huwelijk
Ze trouwde op 13 mei 1423 in de St. Janskerk in Troyes in Champagne met Jan van Lancaster, eerste hertog van Bedford, een zoon van Hendrik IV van Engeland naar aanleiding van het Verdrag van Amiens van 17 april 1423. Het huwelijk was bedoeld om de alliantie tussen de hertog van Bourgondië Filips de Goede, Annes broer, en de Engelsen te bevestigen en te verstevigen. Deze alliantie was essentieel voor de continuïteit van de Engelse successen in de Honderdjarige Oorlog. Jan van Bedford was benoemd tot regent van de Franse gebieden in het bezit van de Engelse kroon omwille van de minderjarigheid van Hendrik VI van Engeland die nauwelijks enkele maanden oud was. De vijandigheid tussen de Bourgondiërs en het huis Valois, was oorzaak geweest van een burgeroorlog in Frankrijk en had sterk bijgedragen tot de overwinningen van de Engelsen op de Fransen.

Het echtpaar had geen kinderen.

Ook al ging het hier om een politiek geïnspireerd huwelijk, de relatie tussen Anne en Jan was een succes ondanks het feit dat prinses Anne volgens tijdgenoten aartslelijk was. Anne had een zonnig en vrolijk karakter en zij vergezelde Jan op al zijn reizen, wat voor die tijd op zijn zachtst uitgedrukt, ongewoon was.

Op de portretminiaturen van Jan en van Anne in het Bedford Getijdenboek staat een devies geschilderd, bij Jan luidt dat "A vous entier" (Helemaal de uwe) en bij Anne "J'en suis contente" (Ik ben er gelukkig mee).

Dood
Anne stierf tijdens de bevalling van haar eerste kind in het Hôtel de Bourgogne in Parijs en werd begraven in de kloosterkerk van de Celestijnen in Parijs. Anderen zeggen dan weer dat Anne stierf tijdens een epidemie. Ze zou arme zieken geholpen hebben in het Hôtel Dieu in Parijs. Haar graftombe werd ontworpen door Guillaume Veluten en was, volgens een historicus, een van de bijzonderste tombes uit de eerste helft van de 15e eeuw. Vandaag blijft alleen de gisant over die te zien is in het Louvre.

Annes dood leidde in de relaties tussen de Lancasters en Filips van Bourgondië een nieuwe periode in. In 1433 hertrouwde Jan van Lancaster met Jacquetta van Luxemburg tegen de zin van Filips. Van dan af bekoelde de relatie tussen beide hertogen en in 1434 startte Filips vredesgesprekken met Karel VII van Frankrijk. Datzelfde jaar nog verbrak Filips zijn alliantie met Engeland.

Huis Valois-Bourgondië
Bourgondie, A